Schwaben har flere betydninger:

 Schwaben – en historisk region i Tyskland
 Schwaben (Bayern) – et administrativt område i Bayern, Tyskland
 Schwaben (stammehertugdømme) – Historisk hertugdømme